Bacuna ist der Familienname folgender Personen:

 Juninho Bacuna (* 1997), niederländischer Fußballspieler
 Leandro Bacuna (* 1991), niederländischer Fußballspieler